Dies ist eine Liste der Straßennamen der Stadt Hanau. Sie ist alphabetisch in Teillisten aufgeteilt.

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991, ISBN 3-87627-426-5.

Weblinks 
 Straßennamen auf www.hanau.de

Hanau